Открытый чемпионат Барселоны 2012 — это 10-й розыгрыш ежегодного профессионального женского теннисного турнира. Игрался на открытых грунтовых кортах.

В этом году соревнование относилось к международной категории турниров, проводящейся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили на кортах David Lloyd Club Turó в Барселоне, Испания, с 9 по 15 апреля 2012 года, продолжая весеннюю грунтовую серию WTA.

Первой ракеткой турнира в одиночном разряде стала Франческа Скьявоне (тогдашняя 12-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Факты 
 Сара Эррани выигрывает 2й титул в сезоне и 4й за карьеру в туре ассоциации.
 Доминика Цибулкова уступает 4й из своих пяти финалов турниров ассоциации.

Парный разряд 
{{Турнир16-Теннис3-bye
|RD1=Первый раунд
|RD2=Четвертьфиналы
|RD3=Полуфиналы
|RD4=Финал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= С.Эррани  Р.Винчи
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Д.Кустова  О.Савчук
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03=  С.Стивенс
| RD1-score03-1=7| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=[3]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С.Халеп  Ж.Гусарова
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=[10]
| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Н.Братчикова  Д.Юрак
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=

Факты 
 Сара Эррани делает второй в сезоне и третий за карьеру победный дубль в рамках одного турнира, становясь чемпионкой как одиночного, так и парного турниров.
 Сара Эррани выигрывает 3й титул в сезоне и 11й за карьеру титул на соревнованиях ассоциации.
 Роберта Винчи выигрывает 3й титул в сезоне и 11й за карьеру титул на соревнованиях ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Барселоны среди женщин

 WTA Тур 2012
 Международные турниры WTA

 Barcelona Open Banc Sabadell 2012

Ссылки 
 Официальный сайт   
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Испания
Теннис
Апрель 2012 года
2012